Samon – kupiec frankijski, władca pierwszego zanotowanego przez źródła pisane państwa słowiańskiego
 Samo – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Kalabria
 Radike Samo (ur. 1976), australijski rugbysta pochodzenia fidżyjskiego
 Ravuama Samo (ur. 1979) – fidżyjski rugbysta